Орман може да се отнася за:

 Орман, село в Община Охрид, Северна Македония;
 Орман, село в Община Гьорче Петров, Северна Македония;
 Орман, днес Неа Левки, село в дем Костур, Гърция;
 Горица, село в Община Поморие, България, чието име до 1899 година е Орман;
 Кавракирово, село в Община Петрич, България, чието име до 1951 година е Орман;
 Ладарево, село в Община Сандански, България, чието име до 1934 година е Горни Орман;
 Ласкарево, село в Община Сандански, България, чието име до 1934 година е Долни Орман.